

Geografia

Francia 
 Mouthier-en-Bresse – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 Mouthier-Haute-Pierre – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)

Pagine correlate 
 Mouthiers-sur-Boëme – comune francese nel dipartimento della Charente (Nuova Aquitania
 Moutier (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Moutiers – pagina di disambiguazione
 Moûtiers – comune francese nel dipartimento della Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)